

Legenda

Bibliografia